Nutbourne (Chichester) – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Nutbourne (Horsham) – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)